

Sigle 
 Fiamma Tricolore – partito politico italiano
 Field Target 
 Financial Times – quotidiano britannico
 France Télécom – impresa di telecomunicazioni francese
 F.T. – sigla con cui si firmava Filippo Tommaso Marinetti, fondatore e ideologo del Futurismo

Codici 
 FT – codice vettore IATA di Siem Reap Airways

Altro 
 Ft – abbreviazione per Fiorino ungherese
 ft – simbolo del piede
 FT – abbreviazione di Fisioterapista
f.t. – con collaborazione musicale (identificata anche con il termine inglese featuring, spesso abbreviato in feat., ft. o f.), si indica nell'industria musicale la collaborazione di un artista in una canzone solitamente eseguita da altri.